Альтурас:

 Альтурас — город на северо-востоке штата Калифорния, США.
 Альтурас — аэропорт в городе Альтурас.